Чепасова, Антонина Михайловна (1926—2018) — заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Чепасова, Тамара Эдуардовна (род. 1950) — депутат Государственной думы.